Carodniidae — семейство вымерших млекопитающих из отряда ксенунгулят (Xenungulata). Обитали в палеоцене и начале эоцена на территории Южной Америки.

Размеры 
Крупные животные без чётких тенденций распределения размера между различными видами. Наименьшую массу, около 100 кг, имела Carodnia feruglioi, жившая в конце раннего палеоцена. Наибольшие оценки массы даны для Carodnia inexpectans () и Carodnia vieirai (), обитавших в низких широтах Южной Америки во времена раннего эоцена.

Классификация

Систематика 
По данным сайта Paleobiology Database, на август 2021 года в семейство включают два вымерших рода:
 Род  [syn. ]
  [syn. ]
 
 
 Род

Филогения 
Кладограмма по Х. Н. Гельфо и соавторам (2020); в скобках указана оценочная масса:

Примечания 

Вымершие афротерии
Млекопитающие палеоцена
Млекопитающие эоцена
†
Ископаемая фауна Южной Америки